Guillaume Dumanoir (senior) – compositore e violinista francese
Guillaume Dumanoir (junior) – compositore e violinista francese